Края () — албанская фамилия. Известные носители:

 Края, Мария (1911—1999) — албанская оперная певица.
 Края, Осман (род. 1930) — албанский дипломат, педагог.